Salisbury ist der Name folgender Orte:

 Salisbury, Stadt in England
 Salisbury (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Salisbury (South Australia), Australien
 Salisbury (Queensland), Australien
 Salisbury (Dominica), Dominica
 Salisbury (New Brunswick), Kanada
 Salisbury, 1982 umbenannt in Harare, Hauptstadt von Simbabwe
 Salisbury (Connecticut), USA
 Salisbury (Illinois), Sangamon County, Illinois, USA
 Salisbury (Maryland), USA
 Salisbury (Massachusetts), USA
 Salisbury (Missouri), USA
 Salisbury (New Hampshire), USA
 Salisbury (Herkimer County), New York, USA
 Salisbury (Nassau County), New York, USA
 Salisbury (North Carolina), USA
 Salisbury (Pennsylvania), USA
 Salisbury (Vermont), USA
 Salisbury (Virginia), USA
 Salisbury Township (Pennsylvania), USA
 Salisbury District, Wiltshire, England

Salisbury ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Salisbury (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Cheryl Salisbury (* 1974), australische Fußballspielerin
 Edward Elbridge Salisbury (1814–1901), Professor für Arabisch und Sanskrit an der Yale University
 Edward James Salisbury (1886–1978), britischer Botaniker und Direktor der Royal Botanic Gardens
 Edwin Salisbury (1910–1986), US-amerikanischer Ruderer
 Harrison E. Salisbury (1908–1993), US-amerikanischer Journalist und Autor, Gewinner des Pulitzer-Preises
 James Salisbury (1823–1905), US-amerikanischer Arzt und Erfinder, Namensgeber des Salisbury-Steaks
 Joe Salisbury (* 1992), britischer Tennisspieler
 Johannes von Salisbury (1115/20–1180), englischer Theologe und Bischof von Chartres
 John Salisbury (* 1934), britischer Leichtathlet
 Patrick of Salisbury, 1. Earl of Salisbury († 1168), Earl of Salisbury
 Paul Salisbury (* 1979), deutscher Drehbuchautor
 Peter Salisbury (* 1971), britischer Musiker
 Richard Anthony Salisbury (1761–1829), englischer Botaniker
 William of Salisbury, 2. Earl of Salisbury († 1196), Earl of Salisbury, Earl of Wiltshire, High Sheriff of Somerset and Dorset

Salisbury ist der Titel folgender Personen
 Margaret Longespée, 4. Countess of Salisbury († 1309), englischer Adlige
 Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3. Marquess of Salisbury (1830–1903), britischer Premierminister
 Robert Cecil, 1. Earl of Salisbury (1563–1612), britischer Staatsmann und Minister zur Zeit Elisabeth I. und James I.

Salisbury steht außerdem für:
 Salisbury (Album), Album der Rockgruppe Uriah Heep
 Salisbury Bluff, Kliffs der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Salisbury Garden, ein Garten für Kunstausstellungen in Kowloon, Hongkong
 Salisbury-Insel, Insel der Inselgruppe Zichy-Land bzw. Franz-Josef-Land im Nordpolarmeer
 Salisbury Plain, Hochebene im zentralen Südengland
 Salisbury Plain (Südgeorgien), Ebene auf Südgeorgien, Südatlantik
 Salisbury-Steak, Varianten vom Hacksteak
 Salisbury Wheel Company, bekannter Autozulieferer und Achshersteller später in Spicer Manufacturing Co. und Dana Corporation aufgegangen
 Mount Salisbury, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kabinett Salisbury, mehrere Regierungen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irlands

Siehe auch:
 Salisbury Heights